Bundesliga 2020/2021 był to 58. sezon niemieckiej pierwszej klasy rozgrywkowej w piłce nożnej. Brało w niej udział 18 zespołów, które grały ze sobą systemem „każdy z każdym”. Sezon rozpoczął się 18 września 2020 roku, a zakończył 22 maja 2021 roku.

Beniaminkami były: Arminia Bielefeld (powrót do Bundesligi po 11 latach) oraz VfB Stuttgart (powrót do Bundesligi po roku przerwy). Mistrzostwo po 32. kolejce obronił Bayern Monachium. Z ligi spadły: FC Schalke 04 (po 30 sezonach w Bundeslidze z rzędu) oraz Werder Brema (po 40 sezonach w Bundeslidze z rzędu). 1. FC Köln zagrało w barażach o utrzymanie z trzecim zespołem 2. Bundesligi, Holstein Kiel i po wygranej w dwumeczu 5:2 utrzymało się w lidze.

Tytuł króla strzelców zdobył Robert Lewandowski, który strzelił 41 goli i tym samym pobił utrzymujący się przez 49 lat rekord Gerda Müllera.

Drużyny

Rozgrywki

Tabela

Miejsca po danych kolejkach

Lider kolejka po kolejce

Wyniki

Baraże 
W dwumeczu, którego stawką było miejsce w Bundeslidze w następnym sezonie, zmierzyły się 16. drużyna Bundesligi,  oraz trzecia drużyna 2. Bundesligi, . Zwycięzca dwumeczu otrzymywał prawo gry w najwyższej klasie rozgrywkowej w następnym sezonie, natomiast przegrany kolejny sezon miał zagrać w 2. Bundeslidze.

 wygrało w dwumeczu 5:2 i utrzymało się w Bundeslidze.

Statystyki

Bramki, kartki 

Źródło:

Najlepsi strzelcy 

Źródło:

Hat tricki 

4 - strzelił 4 bramki w meczu

Najlepsi asystenci 

Źródło:

Czyste konta 

Źródło:

Kartki 
Stan na 17 maja 2021

Prezydenci, trenerzy i kapitanowie

Zmiany trenerów

Stadiony

Stroje i sponsorzy

Zobacz też 
 Bundesliga niemiecka w piłce nożnej
 2. Fußball-Bundesliga (2020/2021)

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Niemczech
2020 w piłce nożnej
2021 w piłce nożnej
2020 w Niemczech
2021 w Niemczech